Wiktorin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Joana-Maria Wiktorin (* 1957), deutsche Diplomatin
 Dorothea Wiktorin (* 1964), deutsche Hochschullehrerin
 Mauritz von Wiktorin (1883–1956), österreichischer Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg